Maja může znamenat:

 domácká podoba jména Marie
 Maja (přítok Aldanu) – řeka v Chabarovském kraji a v Jakutské republice, pravý přítok Aldanu
 Maja (přítok Udy) – řeka v Amurské oblasti a v Chabarovském kraji, pravý přítok Udy
 Maja (přítok Gliny) – řeka v Chorvatsku, pravý přítok Gliny
 Maja (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku v Sisacko-moslavinské župě, součást města Glina
 Maja (rod) – rod krabů z čeledi Majidae, mezi nejznámější druhy patří např. Maja crispata
 Nahá Maja (La Maja desnuda) a Oblečená Maja (La Maja vestida) – známé obrazy Francisca Goyi
 Maja (Starověký Egypt) - správce pokladny za vlády Tutanchamona ve Starověkém Egyptě

Související články 
 Maia
 Maya
 Mája
 máje
 máj